

Список государственных заповедников 
В данной таблице государственные заповедники расположены в хронологическом порядке их организации.

Географическое расположение

Примечания

Ссылки 
 Охраняемые природные территории Средней Азии и Казахстана Детальное описание заповедников
Список особо охраняемых природных территорий в Кыргызстане
 

Списки:Киргизия